Ferdinand Payan (Arles, 21 april 1870 - Nice, 17 augustus 1961) was een Frans wielrenner.

Resultaten in voornaamste wedstrijden 
(*) tussen haakjes aantal individuele etappe-overwinningen
|
|}

Payan, Ferdinand